Die 17. Squash-Europameisterschaften im Einzel ( European Individual Closed Championships) fanden vom 24. bis 27. August 2017 in der University of Nottingham in Nottingham statt. Ausrichter waren England Squash und die European Squash Federation.

Vorjahressieger waren Borja Golán bei den Herren und Camille Serme bei den Damen. Golán schied in diesem Jahr im Halbfinale gegen James Willstrop aus, der erstmals in seiner Karriere Europameister wurde. Im Finale besiegte er den Rekordgewinner dieses Turniers, Grégory Gaultier, mit 7:11, 11:8, 11:8, 2:11 und 11:8. Für Gaultier war es bereits das 13. EM-Finale. Bei den Damen sicherte sich Camille Serme ohne Satzverlust ihren sechsten Titel in Folge. Sie besiegte im Endspiel Millie Tomlinson mit 11:1, 11:3 und 11:3.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 24, das der Damenkonkurrenz aus 18 Spielern. Eine Wildcard wurde nicht vergeben. Preisgelder und Weltranglistenpunkte gab es bei Europameisterschaften nicht. In beiden Feldern wurde die Setzung bei den Positionen drei und vier, den Positionen fünf bis acht und – nur bei den Herren – den Positionen neun bis 16 in Form einer gruppierten Setzung vorgenommen.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 Ergebnisse

2017
Squashturnier 2017
Squashturnier in Nottingham